Mario Nati – insegnante e scrittore italiano
 Pietro Nati – medico e naturalista italiano
 Valerio Nati – ex pugile italiano